Narcea est un toponyme espagnol. Il peut faire référence à :

Toponyme 
 La comarque de Narcea, une des huit comarques des Asturies en Espagne
 Cangas del Narcea, une commune des Asturies
 , un parc naturel des Asturies en Espagne, déclaré parc naturel en 2002.

Hydronyme 
 Narcea, la deuxième rivière des Asturies, qui se jette dans le Nalón.

Géologie 
 , une formation géologique du précambrien du domaine du Navia-Alto Sil, dans la zone géologique Asturoccidentale-Léonaise et dans la zone cantabrique, au nord-est de la péninsule ibérique. Elle consiste en une alternance d'ardoise et de grès.